The Dummy – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Dummy – cortometraggio del 1916 diretto da W.P. Kellino
The Dummy – film del 1917 diretto da Francis J. Grandon
The Dummy – cortometraggio animato del 1920 diretto da Burt Gillett, Gregory La Cava e Grim Natwick
The Dummy – film del 1929 diretto da Robert Milton

Pagine correlate 
 Dummy